Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Darlington – miasto w północno-wschodniej Anglii, w hrabstwie Durham
 Darlington (borough) – dystrykt hrabstwa Durham (Anglia)
 Darlington – stacja kolejowa w Darlington, w hrabstwie Durham, w Anglii

Miejscowości w USA:
 Darlington – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Darlington – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Darlington – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Darlington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Darlington – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Darlington
 Darlington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Darlington – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette

Gminy w USA:
 Darlington (ang. Darlington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Darlington (ang. Darlington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Darlington (ang. Darlington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Darlington (ang. Darlington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Darlington (ang. Darlington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Hrabstwa w USA:
 Darlington (ang. Darlington County) – w stanie Karolina Południowa

W Australii
 Darlington – dzielnica w aglomeracji Sydney
Osoby:
 Sidney Darlington (1906-1997) amerykański elektronik, wynalazca układu Darlingtona